Аннакулиева — женская форма фамилии Аннакулиев.
 Аннакулиева, Аннагуль Аннамурадовна (1924—2009) — советская туркменская оперная певица (сопрано), актриса, народная артистка СССР.
 Аннакулиева, Сульгун — доярка колхоза «Коммунизм» Ашхабадского района Туркменской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Примечания